Huanglong kan avse:

 Huanglong – naturhistoriskt intressant område i Sichuan-provinsen, världsarv
 Jiuzhai Huanglong Airport 
 Huanglong, Yan'an – härad under Yan'ans stad på prefekturnivå, Shaanxi-provinsen

 Huanglong (ort) – köping i Xinnings härad, Shaoyangs stad på prefekturnivå, Hunan-provinsen
 Huanglong Xiang – socknar i Sichuan-provinsen
 Huanglong (socken i Kina, Sichuan, lat 30,69, long 106,34) 
 Huanglong (socken i Kina, Sichuan, lat 32,78, long 103,91)  
 Huanglong (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 29,03, long 114,03) – socken i Jiangxi-provinsen

 Huanglong Dabao – berg i Hubei-provinsen
 Huanglong Men – sund i Zhejiang-provinsen
 Huanglong Shan – berg i Shaanxi-provinsen
 Huanglong Shuiku – flera vattenreservoarer
 Huanglong Shuiku (reservoar i Kina, Jiangxi) 
 Huanglong Shuiku (reservoar i Kina, Shandong)